Нигра () — имя собственное; распространено в виде названий, фамилий и топонимов.
 Нигра, Костантино (1828—1907) — итальянский поэт, филолог, политик и дипломат.
 Кастельнуово-Нигра — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Порта Нигра — самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире; являются символом города Трир (Германия).